55-й чемпионат СССР по тяжёлой атлетике прошёл с 12 по 18 мая 1980 года в универсальном спорткомплексе «Измайлово» в Москве (РСФСР). В нём приняли участие 143 атлета, которые были разделены на 10 весовых категорий и соревновались в двоеборье (рывок и толчок).

Медалисты

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты СССР по тяжёлой атлетике
1980 год в Москве
Май 1980 года
Чемпионаты СССР в 1980 году
Соревнования по тяжёлой атлетике в Москве
Спорт в России в 1980 году
1980 год в тяжёлой атлетике